Hiéronyme est un nom sacré employé comme nom propre. Ce terme se distingue de l'hagionyme.

Hiéronymos ou Hiéronymus, souvent francisé en Hiéronyme et parfois traduit par « Jérôme » (en grec ancien ), est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Hiéronymos de Rhodes, philosophe grec () ;
 Hiéronyme de Syracuse, dernier tyran de Syracuse () ;
 Hiéronymos de Cardia, historien grec (-) ;
 Hiéronyme  d'Athènes (1905-1988), archevêque d'Athènes (1967-1973) ;
 Hiéronyme II d'Athènes (1938-), archevêque d'Athènes depuis 2007, précédemment évêque de Thèbes.

Voir aussi